Hägar de Verschrikkelijke, een Amerikaanse stripreeks
 Hägar the Horrible (computerspel), een op de stripreeks gebaseerd spel